Monkey steht für:

 englisch für gewisse Untergruppen der Affen (diese werden im Englischen als „simians“ bezeichnet)
 Monkey (Lied), ein Lied von George Michael (1988)
 Honda Monkey, Zweirad
 HMS Monkey, Schiff
 B. Monkey, britischer Spielfilm (1998)
 Monkey Bay, Naturhafen am südlichen Malawisee
 Monkey: Journey to the West, Oper von Damon Albarn
 Monkey X, eine Programmiersprache

Siehe auch:

 Monkey Punch
 Monkey Mia
 Sea-Monkey
 Monkey River
 Monkey Island (Begriffsklärung)
 Monkey Business